Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1952/53 werd beslist via de kampioenscompetitie met RCH uit Heemstede als winnaar.

Algemeen 
Aan deze kampioenscompetitie deden de vier kampioenen mee van de vier Eerste klassen. RCH was kampioen van A, Vitesse van B, Sparta van C en Eindhoven van D. Doordat RCH en Eindhoven gelijk waren geëindigd met zeven punten moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden. RCH won van Eindhoven met 2-1 en werd daarmee landskampioen.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse A

B Naar Eerste klasse B

Eerste Klasse B

A Naar Eerste klasse A

Eerste Klasse C

D Naar Eerste klasse D

Eerste Klasse D

C Naar Eerste klasse C

 1952/53
Competitievoetbal 1952/53
Landskampioenschap